— університет в Афьон-Карахісар
 Коджатепе — найбільша мечеть і одна з головних визначних пам'яток Анкари
 Коджатепе — станція лінії М1 Стамбульського метрополітену
 Коджатепе — мікрорайон у Стамбулі